Ви́ктор Ря́бов: Рябов, Виктор Борисович (1943—2021) — театральный режиссёр.
 
 Рябов, Виктор Иванович (1924—2000) — Герой Социалистического Труда, бригадир тракторной бригады.
 Рябов, Виктор Петрович (род. 1927) — советский легкоатлет, спринтер.